Kutzke bezeichnet:

 Alfred Kutzke (1917–?), deutscher Landwirt und Politiker (DBD)
 Kusice, eine frühere Namensform des Ortes